Абдулбасиров — фамилия; имеет женскую форму Абдулбасирова.
 Абдулбасиров, Магомедтагир Меджидович (1935—2003) — депутат Государственной думы РФ первого созыва (1993—1995);
 Абдулбасиров, Далгат Зиявудинович (род. 1963) — заслуженный тренер России по вольной борьбе;